TP est un sigle, qui signifie :
 Tableau périodique, tableau reprenant les éléments classés par Mendeleïev ;
 Travail pénitencier, travaux forcés ou non dans les prisons d'états des États-Unis ; 
Taxe professionnelle, une taxe française sur les entreprises ;
 Technique policière, un programme qui vise à former des personnes aptes à exercer la profession de policière-patrouilleuse ou de policier-patrouilleur au Québec ;
 Terminal de poche, un ordiphone ou Téléphone intelligent ;
 Titre professionnel, en France ;
 Technologue professionnel, un titre professionnel au Québec ;
 Telekomunikacja Polska, entreprise polonaise de télécommunications ;
 Temps primitifs, désigne en linguistique un temps servant à la formation d'autres temps de verbes ;
 Tractor pulling, un sport mécanique ;
 Tabagisme passif ; 
 Transaction Processing, ou Transactional Processing, en français traitement transactionnel, traitement informatique dont les données sont traitées en temps réel à l'aide de mécanismes reposant sur des transactions (voir aussi Moniteur transactionnel) ;
 Transformateur de potentiel, un appareil électrotechnique ;
 Transporteur Personnel, véhicule électrique monoplace. Terme souvent utilisé pour les gyropodes comme le Segway ;
 Travaux pratiques ;
 Travaux publics ;
 Taux de prothrombine, un examen de laboratoire ;
 Trésor public, l'ensemble des moyens financiers dont dispose un État ;
 Tour de poitrine, une mensuration ;
 Twilight Princess, un jeu de la saga The Legend of Zelda ;
 Tonalité primitive (en musique).TP est un code, qui signifie :
 TAP Air Portugal (code AITA)
 Timor oriental, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .tp ;
 Sao Tomé-et-Principe, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 TP est le code qui désigne le nomme d'Arcadie (capitale Tripoli) en tête des immatriculations grecques ;
 TP est le code qui désigne la province de Trapane (Sicile) en tête des immatriculations italiennes ;
 Tabula Peutingeriana ou Table de Peutinger en littérature latine.TP''' (prononcé à l'anglaise, « tipi ») est le surnom courant du basketteur français Tony Parker.

Code